Der Name Typ 95 bezeichnet
 Typ 95 Aufklärungswagen, ein japanischer Geländewagen aus dem Zweiten Weltkrieg
 Typ 95 Ha-Gō, ein japanischer leichten Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg
 Typ 95 So-Ki, eine japanische Tankette aus dem Zweiten Weltkrieg
 Typ 95 Schwerer Panzer, ein japanisches Panzerprojekt
 Typ 95 Faltboot, ein Transportmittel des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Torpedo Typ 95, ein japanischer Torpedo der Kaiserlichen Japanischen Marine
 einen chinesischen Flugabwehrpanzer, siehe PGZ95
 ein chinesisches Sturmgewehr, siehe Typ 95 (Sturmgewehr)